Ваньковичи:

 Ваньковичи — древний белорусский дворянский и шляхецкий род герба «Лис».
 Ваньковичи — село в Самборском районе Львовской области Украины.